Kalogridis est un patronyme porté notamment par :

 Jeanne Kalogridis, écrivain américaine
 Laeta Kalogridis, scénariste et productrice américaine
 George Kalogridis, un homme d'affaires américain